Geografie
 Doro (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Pekalongan in de Indonesische provincie Midden-Java
 Doro (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de Indonesische provincie Midden-Java
 Doro (meer), een meer in Mali

Anders
 Doro (bedrijf), een Zweeds telecommunicatiebedrijf
 Doro Pesch, een Duits heavymetalzangeres, bekend ook onder de naam Doro
 Doro (voetballer), een Spaans voetballer, geboren als Blas Armero Gallego
 Doro (album), een album uit 1990 van de zangeres Doro Pesch
 Tōrō, tourou of dōrō, een Japanse lantaarn